Анар Айтбаевна Муздаханова (; род. 25 мая 1964; , Костанайская область, Казахская ССР, СССР) — казахская домбристка, кюйши, , заслуженный деятель Казахстана (2016).

Биография 
Анар Айтбаевна Муздаханова родился 25 мая 1964 года в селе Карасу Амангельдинского района Кустанайской области.

Отец — Айтбай Муздаханов (род. 1941) — выдающийся казахский кюйши, виртуозный домбрист, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан (1993). Награждён орденом «Знак Почёта» (1979).

Мать — Ханзада Муздаханова (род. 1942) — пенсионер, ветеран медицинской сферы, гинеколог.

В 1986 году Окончила Алматинское музыкальное училище имени П. И. Чайковского по специальности концертная исполнительница класса домбры.

В 1998 году Окончила Аркалыкский государственный педагогический институт по специальности музыкальный преподаватель, руководитель ансамбля.

Трудовую деятельность начала в 1991 году руководителем ансамбля народных инструментов Аркалыкского Дома пионеров.

С 1991 по 1998 года — Солистка Акмолинской областной филармонии.

С 1998 года по настоящее время — Солистка оркестра казахских народных инструментов при Государственной академической филармонии акимата города Астана.

Во время гастрольных поездок в городах Казахстана, проявил фольклорное искусство в России (г. Москва), КНР (г. Пекин), Венгрии (г. Будапешт), Турции (г. Анкара), Южной Корее (г. Сеул), Великобритании (г. Лондон) и др.

Награды и звания 
 1991 — Лауреат 1-ой премии республиканского конкурса инструменталистов (Актау).
 1994 — Государственная молодёжная премия Правительства Республики Казахстан «Дарын» в номинации народного творчества.
 2009 — Почётная Грамота Республики Казахстан — за вклад в развитие национального искусства.
 2014 — Нагрудный знак Министерства культуры и спорта РК «Мәдениет саласының үздігі»
 2016 — Указом Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2016 года награждена почётным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана) — за большой вклад в национальную музыку и мастерство исполнения домбры.
 2018 — Звания «Почётный гражданин Амангельдинского района Костанайской области» — за вклад в социально-культурное развитие района.
 2018 — Указом Президента Республики Казахстан от 20 июня 2018 года награждена юбилейной медалью «20 лет Астане» — за вклад в культурное развитие столицы.

Примечания

Литература 

Кюйши
Домбристы
Лауреаты Государственной молодёжной премии «Дарын»
Награждённые Почётной грамотой Республики Казахстан